Der Poprad-Tatry Challenger 2015 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juni 2015 in Poprad stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 142 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Poprad